Móra Ferenc Általános Iskola (Mosonmagyaróvár)
 Móra Ferenc Általános Iskola (Miskolc)
 Móra Ferenc Általános Iskola (Nyíregyháza)
 Móra Ferenc Általános Iskola (Rózsaszentmárton)
 Móra Ferenc Általános Iskola (Dunaújváros)
 Móra Ferenc Általános Iskola (Csepel)
 Móra Ferenc Általános Iskola (Zugló)
 Móra Ferenc Általános Iskola (Budapest XVI. kerülete)
 Móra Ferenc Általános Iskola (Románia)
 Móra Ferenc Általános Iskola (Bogács)
 Móra Ferenc Általános Iskola (Kistarcsa)
 Móra Ferenc Általános Iskola (Tatabánya)